Benkt Norelius – ginnasta svedese
 Charles Norelius – nuotatore svedese
 Martha Norelius – nuotatrice statunitense